Dockhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Dockhorn (* 1953), deutscher Schwimmer
 Lola Dockhorn (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Otto Dockhorn (1921–2004), deutscher Pädagoge und Politiker (FDP)